Ку́бок Ла́твии по футбо́лу 2019 го́да (официальное название — Viensviens Кубок Латвии по футболу) — 78-й розыгрыш Кубка Латвии по футболу.

1/64 финала 

 Албертс (Рига), Лиелупе (Юрмала), Ливани/LīvMet, Тенте (Саласпилс), Кейко (Екабпилс), Мадона, Никерс (Кулдига), Ghetto (Рига), Марупе, Albatroz (Рига), Лубана/Дегумниеки — по результатам жеребьёвки проходят дальше.

1/32 финала 

1 За отказ от участия в Кубке Латвии «Ghetto» было засчитано техническое поражение, также клуб оштрафован на 400 евро.

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

См. также 
 Высшая лига Латвии по футболу 2019
 Первая лига-A Латвии по футболу 2019
 Первая лига-B Латвии по футболу 2019
 Вторая лига Латвии по футболу 2019

Примечания

Ссылки 
 Результаты розыгрыша на сайте Латвийской футбольной федерации
 

2019
Латвия
Футбол в Латвии в 2019 году